Бре (Франція) () — місцевість у Франції, що належить частиною до Нормандії, частиною до області Бове.
 Бре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Бре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Бре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн

Див. також 
 Бре (одяг) () — різновид кальсонів в Середні віки.